

Sigle 
 Ownership, Location, Internalization – nel Paradigma OLI, in economia

Codici 
 OLI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Olafsvik Rif (Islanda)

Altro 
 Oli – Plurale di olio, la forma olii è caduta in disuso essendo il plurale di una parole che finisce in -io, con la "i" atona e dove non si creano ambiguità.